Paul Mathieu peut désigner :
 Paul Mathieu (1872-1932), peintre belge ;  
 Paul Mathieu (1907-1976), militaire canadien ;  
 Paul Mathieu (1963-), écrivain belge ; 
 Paul Mathieu, céramiste canadien.